Johann Ernst Greding ist der Name folgender Personen:
 
* Johann Ernst Greding (Theologe) (1676–1748), deutscher protestantischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Johann Ernst Greding (Mediziner) (1718–1775), deutscher Arzt